Possensi – abitanti di Posse (Goiás)
Possensi – abitanti di Santo Antônio de Posse